Erathia este numele unei țări fictive în seria de jocuri Heroes of Might and Magic III și Might and Magic VII: For Blood and Honor precum și un alt nume al continentului Antagarich din același univers. Capitala regatului Erathia este orașul Steadwick. Alte orașe importante ale regatului sunt Harmondale și City Stone. Ultimul conducător cunoscut al țării a fost generalul Morgan Kendal.

Might and Magic
Universuri fictive